Кересть — река в Новгородской области, левый приток Волхова.
 Кересть — посёлок в Новгородском районе Новгородской области.
 Кересть — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Новгородском районе Новгородской области.